Aleksander Osiński – generał
 Antoni Osiński – rzeźbiarz
 Balcer Osiński – powstaniec styczniowy
 Bohdan Osiński – inżynier chemik
 Dobromir Osiński – urzędnik pocztowy, samorządowiec
 Jerzy Osiński – dziennikarz, redaktor, pilot balonowy
 Jerzy Osiński – rolnik i polityk, poseł
 Józef Herman Osiński – pedagog, autor i tłumacz
 Ludwik Osiński – krytyk literacki
 Marcin Osiński – kolarz
 Marian Osiński – architekt
 Michał Osiński – piłkarz
 Michał Tadeusz Brzęk-Osiński – piłsudczyk
 Samuel Osiński – podczaszy oszmiański
 Stanisław Osiński – żołnierz WP
 Wiesław Osiński – specjalista teorii wychowania fizycznego
 Winand Osiński – maratończyk
 Zbigniew Osiński – artysta plastyk
 Zbigniew Osiński – teatrolog

Polskie nazwiska